Соколово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Соколово — агрогородок в Берёзовском районе Брестской области.
 Соколово — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Соколово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Соколово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Соколово — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Соколово — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Соколово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Босния и Герцеговина 
 Соколово — город в Боснии и Герцеговине.

Польша 
 Соколово — село в Куявско-Поморском воеводстве
 Соколово — село в Куявско-Поморском воеводстве
 Соколово — село в Куявско-Поморском воеводстве
 Соколово — село в Мазовецком воеводстве
 Соколово — село в Мазовецком воеводстве
 Соколово — село в Подляском воеводстве
 Соколово — село в Великопольском воеводсвте
 Соколово — село в Великопольском воеводсвте
 Соколово — село в Великопольском воеводсвте
 Соколово — село в Великопольском воеводсвте

Россия

Алтайский край 
 Соколово — село в Зональном районе.
 Соколово — село в Каменском районе.
 Соколово — поселок в Поспелихинском районе, упразднён в 1981 г.

Архангельская область 
 Соколово — деревня в Мезенском районе.

Брянская область 
 Соколово — село в Навлинском районе.

Владимирская область 
 Соколово — деревня в Андреевском сельском поселении Александровского района.
 Соколово — деревня в Следневском сельском поселении Александровского района.
 Соколово — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Соколово — деревня в Великоустюгском районе.
 Соколово — деревня в Грязовецком районе.
 Соколово — деревня в Никольском районе.
 Соколово — деревня в Тотемском районе.
 Соколово — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Соколово — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.
 Соколово — деревня в Ягановском сельском поселении Череповецкого района.
 Соколово — деревня в Железнодорожном сельском поселении Шекснинского района.
 Соколово — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района.

Кемеровская область 
 Соколово — село в Прокопьевском районе.

Кировская область 
 Соколово — село в Немском районе.
 Соколово — деревня в Санчурском районе.

Коми 
 Соколово — село в Печорском районе

Костромская область 
 Соколово — деревня в Буйском районе.
 Соколово — деревня в Красносельском районе.
 Соколово — деревня в Солигаличском районе.
 Соколово — деревня в Сусанинском районе.

Курганская область 
 Соколово — село в Каргапольском районе.

Москва 
 Соколово — деревня в Новомосковском административном округе.

Московская область 
 Соколово — деревня в Волоколамском районе.
 Соколово — деревня в Егорьевском районе.
 Соколово — деревня в Клинском районе.
 Соколово — деревня в Ногинском районе.
 Соколово — деревня в Солнечногорском районе.
 Соколово — деревня в городском округе Шаховская.
 Соколово — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область 
 Соколово — деревня в Городском округе Бор.
 Соколово — село в Кстовском районе.
 Соколово — деревня в Городском округе Семёновский.

Новгородская область 
 Соколово — деревня в Боровичском районе.
 Соколово — деревня в Валдайском районе.
 Соколово — деревня в Маловишерском районе.
 Соколово — деревня в Старорусском районе.

Новосибирская область 
 Соколово — село в Колыванском районе.

Пермский край 
 Соколово — деревня в Верещагинском районе.

Псковская область 
 Соколово — деревня в Великолукском районе.
 Соколово — деревня в Бежаницком районе.
 Соколово — деревня в Опочецком районе.
 Соколово — деревня в Лавровской волости Печорского района.
 Соколово — деревня в Новоизборской волости Печорского района.

Рязанская область 
 Соколово — деревня в Пителинском районе.

Свердловская область 
 Соколово — деревня в Режевском районе.

Смоленская область 
 Соколово — деревня в Вяземском районе.
 Соколово — деревня в Вяземском районе, Степаниковское сельское поселение, упразднена в 2000 г.
 Соколово — деревня в Дорогобужском районе.
 Соколово — деревня в Кардымовском районе.
 Соколово — деревня в Новодугинском районе.
 Соколово — деревня в Смоленском районе.
 Соколово — деревня в Сычёвском районе.

Тамбовская область 
 Соколово — село в Кирсановском районе.

Тверская область 
 Соколово — деревня в Кашинском районе.
 Соколово — деревня в Лихославльском районе.
 Соколово — деревня в Рамешковском районе.
 Соколово — деревня в Ржевском районе.
 Соколово — деревня в Селижаровском районе.
 Соколово — деревня в Старицком районе.
 Соколово — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Соколово — деревня в Алексинском районе.

Челябинская область 
 Соколово — село в Еткульском районе.

Ярославская область 
 Соколово — деревня в Первомайском районе.
 Соколово — деревня в Ростовском районе.
 Соколово — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Соколово — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Соколово — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Соколово — село в Ивановском районе Одесской области.
 Соколово — село в Змиёвском районе Харьковской области.

Озеро 
 Соколово — озеро в Казахстане

Фильм 
 Соколово — художественный фильм (1974), посвящённый сражению у села Соколово (Харьковская область).

См. также 
 Большое Соколово
 Соколов
 Сокол (значения)